DÄ steht als Abkürzung für:

 Deutsches Ärzteblatt
 Die Ärzte, deutsche Rockband

d. Ä. steht als Abkürzung für:
 der Ältere, siehe Namenszusatz #Genealogische Zusätze

Abkürzung